Катулл, Гай Валерій Катулл (87 — 54 роки до н. е.) — давньоримський поет-лірик, майстер любовної поезії, неотерик.
 Секст Тедій Валерій Катулл, Секст Те́дій Вале́рій Кату́лл (Sextus Tedius Valerius Catullus; близько 5 до н. е. — після 31 н. е.) — політичний діяч часів ранньої Римської республіки.
 Луцій Валерій Катулл Мессалін (лат. Lucius Valerius Catullus Messallinus; 40 — 95) — політичний діяч ранньої Римської імперії, консул 73 року, консул-суффект.
 Луцій Валерій Катулл (*Lucius Valerius Catullus, прибл. 15 —після 42) — римський аристократ часів Римської імперії.
 Катулл, XVI — шістнадцятий вірш Катулла (скор. Катулл, XVI, також відомий за першою стрічкою «Pedicabo vos ego et irrumabo…»).